En zoologie :
 Les buccins constituent une famille de mollusques gastéropodes marins carnivores.
 Buccin désigne plus particulièrement l'espèce Buccinum undatum, appelée aussi buccin commun, gros buccin ou bulot.

En musique :
 buccin, instrument de musique de la famille des cuivres, en usage dans l'armée romaine antique.